Linggajaya (Cisitu), een plaats in Indonesië
Linggajaya (Mangkubumi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing